Francesco Scala (1643-1698) – pittore italiano
Francesco Maria Scala (1819-1903) – militare, direttore di banda e musicista italiano naturalizzato statunitense